Krah ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Krah (1837–1909), deutscher Jurist, Oberlandesgerichtspräsident Celle
 Adelheid Krah (* 1983), deutsche Historikerin
 August Friedrich Krah (1792–1848), deutscher Politiker, Bürgermeister in Königsberg
 Eduard Krah (1820–1896), deutscher Gymnasiallehrer und Altphilologe
 Markus Krah (* 1968), deutscher Religionswissenschaftler
 Maximilian Krah (* 1977), deutscher Rechtsanwalt und Politiker (AfD)